

Sigle 
 Venstresocialisterne – partito politico danese
 Ventricolo sinistro – una delle quattro camere del cuore umano
 Victoria's Secret – marchio di abbigliamento femminile e di prodotti di bellezza
 Visual Studio – suite per la programmazione di Microsoft

Abbreviazioni 
 Vs – abbreviazione del latino versus (contro in lingua italiana)
 Vs., anche Vs/ – abbreviazione di vostro, in lettere commerciali

Codici 
 VS – codice vettore IATA di Virgin Atlantic
 VS – codice ISO 3166-2:CH del Canton Vallese (Svizzera)
 VS – codice ISO 3166-2:CL della regione di Valparaíso (Cile)
 VS – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Vaslui (Romania)
 VS – designazione degli squadroni della US Navy per Scouting Squadron, Anti-Submarine Squadron, Sea Control Squadron

Musica 
 Vs. – album dei Mission of Burma del 1982
 Vs. – album dei Pearl Jam del 1993

Unità di misura 
 Vs – equivalenza del weber che nel SI è l'unità di misura del flusso magnetico

Altro 
 VS – sigla della provincia del Medio Campidano (Villacidro e Sanluri)
 VS – targa automobilistica di Schwarzwald-Baar-Kreis (Germania)
 Versus - Quaderni di studi semiotici (o VS) – rivista italiana di semiotica

Pagine correlate 
 Versus